Нико́льский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) на юго-востоке Вологодской области.

Административный центр — город Никольск.

География 
Площадь — 7476 км². Район граничит на западе — с Бабушкинским, на севере — с Кичменгско-Городецким районами; на востоке — с Вохомским, на юго-востоке — с Павинским, на юге — с Пыщугским, Кологривским и Межевски́м районами Костромской области.

Основные реки — Юг, Шарженьга, Кипшеньга, Лундонга, Унжа.

История 
Район образован в августе 1924 года. 12 ноября 1960 года к Никольскому району была присоединена часть территории упразднённого Рослятинского района.

Население 

 Урбанизация
Городское население (в городе Никольск) составляет   % населения района.

Территориальное устройство 

Административно-территориальные единицы
Никольский район в рамках административно-территориального устройства, включает 18 административно-территориальных единиц: 1 город районного значения (Никольск) и 17 сельсоветов:

 Муниципальные образования
Никольский муниципальный район в рамках организации местного самоуправления включает 7 муниципальных образований нижнего уровня, в том числе 1 городское и 6 сельских поселений:

К 1 января 2006 года в муниципальном районе были образованы одно городское и 14 сельских поселений. В апреле 2013 года были упразднены Осиновское и Полежаевское сельские поселения (включены в Краснополянское сельское поселение с административным центром в городе Никольске); Милофановское (включено в Зеленцовское); Верхнекемское и Нижнекемское (объединены в Кемское сельское поселение с адмнистративным центром в посёлке Борок). В июне-июле 2015 года были упразднены Байдаровское, Вахневское, Нигинское и Теребаевское сельские поселения (объединены в Никольское с административным центром в городе Никольске). В июне 2018 года было упразднено Пермасское сельское поселение (включено в Краснополянское).

Населённые пункты 
В Никольском районе 215 населённых пунктов, в том числе 1 городской (город) и 214 сельских.

 Упразднённые населённые пункты
В 2020 году упразднены починок Зырянский, посёлок Лесная Роща, деревни Повечёрная и Тарасовы Лога.

В 2021 году упразднены деревни Виноградово и Малое Старыгино.

В 2022 году упразднены деревни Баданки, Вороново и Шилово.

Транспорт 
Через район проходят автомобильные дороги  Никольск — Чекшино,  Котлас — Никольск — Шарья, Соколово — Никольское, Кожаево — Завражье.

Достопримечательности 
В Никольском районе расположены заказники Талицкий лес (ландшафтный) и Гладкий бор.

Природные памятники в окрестностях города: Кудринский бор 660 га (редкие виды орхидных растений); урочище Яшкин бор 138 га, бор-беломошник.

На территории района произрастает в небольшом количестве лиственница сибирская, занесенная в Красную книгу Вологодской области, но, к сожалению и она уничтожается при вырубке леса.

Известные уроженцы 
 Бетехтин Анатолий Владимирович (1931 — 2012) — советский военачальник, генерал армии. Родился в д. Аргуново.
 Ласкин, Николай Матвеевич (1903—1962) — советский военачальник, генерал-майор. Родился в д. Ковырцево.
Шилов, Фёдор Николаевич (05.07.1941 — 30.08.1941) — советский военачальник, командир 259-й стрелковой дивизии, генерал-майор. Родился в д. Березово.
Ельцыны - предки первого президента России Бориса Николаевича Ельцина в XVII столетии проживали на территории района (Халезская волость: Иваково, Ковригино, Скоморошье).

Примечания

Ссылки 
 Информация на портале Вологодской области